Општина Голубац је општина у Браничевском округу на североистоку Србије. По подацима из 2004. општина заузима површину од 368 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 15.083 ha, а на шумску 16.554 ha).

Центар општине је град Голубац. Општина Голубац се састоји од 24 насеља. Према прелиминарним подацима са последњег пописа 2022. године у општини је живело 6.716 становника (према попису из 2011. било је 8.331 становник). По подацима из 2004. природни прираштај је износио -11,2‰, а број запослених у општини износи 1220 људи. У општини се налази 17 основних школа.

Насељена места 
У општини поред насеља Голубац има још 23 села,

Становништво

Види још 
 Голубац (град)
 Голубац (тврђава)

Референце 

 
Голубац
Браничевски управни округ